The Coasters — выдающийся вокальный коллектив из Лос-Анджелеса, пик популярности которого пришёлся на вторую половину 1950-х годов; исполнители в стиле ду-воп. От конкурентов вроде The Platters и The Drifters эту группу отличал юмористический подход к выступлениям и текстам песен. В 1987 году The Coasters стали первым вокальным коллективом, удостоенным включения в Зал славы рок-н-ролла.

Название группы намекает на их происхождение с западного побережья США. The Coasters образовались в 1955 году из членов группы The Robins, которая ведёт отсчёт своей истории с 1949 года. Первым синглом была выпущена юмористическая «песня с сюжетом» Down in Mexico — прототип целого ряда хитов в подобной оптимистической тональности, предвещающая звучание Beach Boys и других сёрф-рокеров 1960 годов (песня вошла в саундтрек фильма Квентина Тарантино «Доказательство смерти»).

Наивысшего успеха The Coasters достигли после обновления состава и переезда в 1957 году в Нью-Йорк: написанный Лейбером и Столлером сингл «Yakety Yak» достиг первой строчки в Billboard Hot 100, а рискованный по тексту шлягер «Poison Ivy» породил множество кавер-версий (эту песню одной из первых записали The Rolling Stones). С началом британского вторжения популярность The Coasters сошла на нет.

Песни «Yakety Yak» и «Young Blood» в исполнении группы The Coasters входят в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Студийные альбомы 
 The Coasters (1957)
 The Coasters’ Greatest Hits (1959)
 The Coasters One by One (1960)
 Coast Along with The Coasters (1962)
 That Is Rock & Roll (1965)
 Their Greatest Recordings: The Early Years (1971)
 The Coasters on Broadway (1972)
 16 Greatest Hits (1975)
 Young Blood (1982)

Хит-синглы

Примечания 

Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Члены Зала славы рок-н-ролла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1955 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Исполнители рок-н-ролла
Исполнители Atco Records
Исполнители Atlantic Records
Рок-группы из Калифорнии